Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira, né le  à Jaraguá (Brésil), également connu sous les noms de Baltazar et Batata, est un footballeur brésilien, qui évolue au poste de milieu relayeur au sein du FC Sion.

Biographie

Carrière en club

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du FC Sion
Naissance en mai 2000
Naissance au Brésil